Подбородок — часть лица человека.
 Подбородок (анатомия насекомых) — часть нижней губы насекомых.